Norma může označovat:

 norma – požadavek, předpis nebo měřítko, stanovené nějako autoritou
 technická norma – stanoví důležité parametry a vlastnosti materiálů, výrobků, součástí, dále důležité pojmy a mezinárodně užívané formáty a kódy
 výkonová norma (pracovní norma)

právo a morálka
 právní norma
 morální norma

matematika
 norma (matematika) – zobecnění geometrického pojmu délky vektoru

lingvistika
 jazyková norma v jazykovědě
 pravopisná norma v jazykovědě
 Pravidla českého pravopisu
 Slovník spisovné češtiny
 Slovník spisovného jazyka českého

psychologie a sociologie
 norma (psychologie) – sloužící k určení normality
 sociální norma

hudba
 Norma (opera)

jméno
 Norma (jméno)
 Norma (obchodní řetězec)

souhvězdí
 Norma – latinský název souhvězdí Pravítka

Související rozcestníky 
 Standard
 Kánon
 Konvence
 Pravidlo

Externí odkazy